Алеш Лапанье (англ. Ales Lapanje) европейский ученый, родом из Словении. В настоящее время является профессором и руководителем группы в отделении наук об окружающей среде им. Йожефа Стефана в Словении.

Биография 
Алеш Лапанье родился 13 октября 1976 года в Любляне в семье полковника. Со школьных лет он был заинтересован во взаимодействиях, протекающих между организмами, в результате чего стал посещать среднюю школу с большим наборов биологических предметов. После, он закончил направление сестринского дела, получив знания в области здравоохранения. Долгое время он практиковал боевые искусства Дальнего Востока, где он получил чёрный пояс 2-го ДАНА. В 1994 году он поступил в Университет Любляны и после успешного завершения был переведен в статус выпускника. Получив докторскую степень в 2005 году, он продолжает свою деятельность во многих междисциплинарных областях науки. Женат, отец троих детей.

Под его руководством или лично им были получены следующие награды:

Разработанное живое антикоррозионное покрытие как одно из наиболее значимых достижений в Словении 2020 года (ARRS Excellent in Science 2020).

Награда подопечного молодого учёного на FEMS poster award 2017 г..

Награда L’Oreal за лучшую женскую исследовательскую работу его Ph.D. студента, 2014 г.

Премия за инновации (Словения) 2009 г..

World Scientists federation  награда за исследование прикрепленных бактерий на кишечном эпителии 2004 г..

Federation of European Microbiologists награда за исследование определения генетических путей метилирования ртути в сульфатредуцирующих бактериях 2002 г..

Лучшая исследовательская студенческая работа Словении 2000 г..

Научный интерес 
Основным направлением исследований является понимание основных концепций пространственной организации и взаимодействия различных микроорганизмов в сложных многоклеточных популяциях и сообществах. Его основной интерес заключается в разработке методологических подходов для создания определённых структур микроорганизмов (например, искусственных биопленок, методов захвата отдельных клеток, искусственных агрегатов, синтетических хлопьев и т. д.). Целью его исследований является понимание функционирования, размещения и самоорганизации прикрепленных микробов к различным неорганическим и органическим поверхностям. Его цель состоит в том, чтобы соединить метаболические пути между различными микроорганизмами в очень маленьком микро-пространстве.

Научная деятельность 
Алеш Лапанье получил степень доктора в Университете Любляны по теме кишечного микробиома животных. После получения докторской степени он получил постдока в университете Любляны, где он работал в течение 2 лет. В течение следующего года проработал постдоком в Швейцарии в университете ETH Zurich в 2007 году. Наряду с этим он создал свой первый научно-исследовательский институт физической биологии, который просуществовал 6 лет. В 2014 году он создал и возглавил частную компанию Институт Метагеномики и Микробных Технологий. В период с 2015 по 2017 год он создал и возглавил группу специалистов, работающих по теме «Антимикробная наномедицина и нанобиотехнология » в Саратовском государственном университете, Российская Федерация, по приглашению профессора доктора Глеба Сухорукова из Университета королевы Марии, Лондон, при поддержке российского мегагранта.

С 2016 года он является руководителем лаборатории биоаналитики  на факультете наук об окружающей среде и руководителем группы по коллоидной биологии  в ведущем институте Словении им. Йожефа Стефана, а также преподавателем кафедры коллоидной биологии и биосенсоров в Международной школе докторантов . С 2017 года он был избран профессором и старшим научным сотрудником в Институте им. Йозефа Стефана . С 2018 по 2019 год он был приглашенным профессором Томского политехнического университета. Также он является приглашенным профессором в Университете Ново Место . Американское сообществе микробиологов отметило важность, что разработанный метод создания функциональных биоплёнок замедляет коррозию. Являлся председателем таких крупнейших конференций как The European Colloid and Interface Society  и Microbial functions in aquatic ecosystems, приглашенным лектором EuroBiofilm, Nanoparticles, nanostructured coatings and microcontainers: technology, properties, applications (также международный член данной комиссии).

Библиография 
Им было создано более 250 библиографических записей , в общей сложности 51 опубликованных оригинальных научных статей, многочисленные материалы для конференций, несколько глав книг, отчеты об исследованиях в промышленности, 7 заявок на патенты и 5 патентов.

Разработан метод контроля роста бактерий на основании создания искусственных биоплёнок. Tomaž Rijavec, Jan Zrimec, Rob van Spanning, Aleš Lapanje. Natural Microbial Communities Can Be Manipulated by Artificially Constructed Biofilms (англ.) // Advanced Science. — 2019. — Vol. 6, iss. 22. — P. 1901408. — ISSN 2198-3844. — doi:10.1002/advs.201901408.

Обнаружено влияние электростатической модификации на рост бактерий, их прикрепление и физиологический ответ Iaroslav Rybkin, Dmitry Gorin, Gleb Sukhorukov, Aleš Lapanje. Thickness of Polyelectrolyte Layers of Separately Confined Bacteria Alters Key Physiological Parameters on a Single Cell Level (англ.) // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. — 2019. — Т. 7. — ISSN 2296-4185. — doi:10.3389/fbioe.2019.00378.

Объяснено влияние бактерий, продуцирующих HCN, на лучший рост растений Tomaž Rijavec, Aleš Lapanje. Hydrogen Cyanide in the Rhizosphere: Not Suppressing Plant Pathogens, but Rather Regulating Availability of Phosphate (англ.) // Frontiers in Microbiology. — 2016. — Т. 7. — ISSN 1664-302X. — doi:10.3389/fmicb.2016.01785.

Показано, что микробы из Чада в Северной Африке переносятся в Альпы песчаными бурями Jocelyne Favet, Ales Lapanje, Adriana Giongo, Suzanne Kennedy, Yin-Yin Aung. Microbial hitchhikers on intercontinental dust: catching a lift in Chad (англ.) // The ISME Journal. — 2013-04. — Vol. 7, iss. 4. — P. 850—867. — ISSN 1751-7370 1751-7362, 1751-7370. — doi:10.1038/ismej.2012.152..

Показано, что эффективность антимикробной активности различных антибиотиков, используемых против микобактерий, зависит от количества доступного железа во внеклеточной среде R. Kopinc, A. Lapanje. Antibiotic susceptibility profile of Mycobacterium avium subspecies hominissuis is altered in low-iron conditions (англ.) // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. — 2012-12-01. — Vol. 67, iss. 12. — P. 2903—2907. — ISSN 1460—2091 0305-7453, 1460—2091. — doi:10.1093/jac/dks313..

Было обнаружено, что микробиом помогает животным пережить стресс окружающей среды, такой как загрязнение ртути, а также то, что параметры кишечного микробиома могут определять степень тяжести и стойкость такого стресса Ales Lapanje, Alexis Zrimec, Damjana Drobne, Maja Rupnik. Long-term Hg pollution-induced structural shifts of bacterial community in the terrestrial isopod (Porcellio scaber) gut (англ.) // Environmental Pollution. — 2010-10. — Vol. 158, iss. 10. — P. 3186-3193. — doi:10.1016/j.envpol.2010.07.001..

Был разработан автономный цельно-клеточный биосенсор, в который он включил экологически значимые бактерии в обнаружение биодоступной ртути при значениях ниже нг / л Tomaž Rijavec, Jan Zrimec, Fani Oven, Manca Kovač Viršek, Matej Somrak. Development of Highly Sensitive, Automatized and Portable Whole-Cell Hg Biosensor Based on Environmentally Relevant Microorganisms // Geomicrobiology Journal. — 2017-08-09. — Т. 34, вып. 7. — С. 596—605. — ISSN 0149-0451. — doi:10.1080/01490451.2016.1257661..

Обнаружено, что хорошо известная антимикробная активность терапевтических личинок обладает избирательными свойствами, обусловленными экологическими отношениями между животными и бактериями окружающей среды Domen Jaklič, Aleš Lapanje, Klemen Zupančič, Dragica Smrke, Nina Gunde-Cimerman. Selective antimicrobial activity of maggots against pathogenic bacteria // Journal of Medical Microbiology,. — 2008. — Т. 57, вып. 5. — С. 617—625. — ISSN 0022-2615. — doi:10.1099/jmm.0.47515-0..

Участие в научных сообществах 
A) SMD — Slovenian Microbiological Society 

B) FEMS — Federation of European Microbiological Societies  (через SMD)

C) ASM — American Society for Microbiology 

D) SETAC — Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

E) AAAS — American Association for the Advancement of Science

Примечания 

Микробиологи
Молекулярные биологи
Учёные Словении
Коллоидная химия